Greenmount bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenmount (Kentucky)
 Greenmount (Maryland), Stadtteil von Baltimore
 Greenmount (Pennsylvania)

in Australien:
 Greenmount (Queensland)
 Greenmount (Western Australia), Vorort von Perth
 Greenmount Beach, Surferparadis an der Gold Coast

in Kanada:
 Greenmount (Prince Edward Island)

im Vereinigten Königreich:
 Greenmount (Greater Manchester), England

Weiteres:
 Greenmount-Nationalpark, Nationalpark in Australien, nahe Perth